Litchfield kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Litchfield (region), Northern Territory,

Kanada 

 Litchfield (kommun), Québec, Outaouais,

USA 

 Litchfield, Illinois, ort, Montgomery County, 
 Litchfield, Connecticut, Litchfield County, 
 Litchfield, Michigan, Hillsdale County, 
 Litchfield, Minnesota, countyhuvudort, Meeker County, 
 Litchfield, Nebraska, Sherman County, 
 Litchfield, New Hampshire, ort, Hillsborough County, 
 Litchfield, Kalifornien, Lassen County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar